Э́ннер Рембе́рто Вале́нсия Ла́стра (; род. 4 ноября 1989 года в Сан-Лоренсо, Эквадор) — эквадорский футболист, нападающий турецкого клуба «Фенербахче» и сборной Эквадора. Участник чемпионатов мира 2014 и 2022 годов. Лучший бомбардир в истории национальной сборной.

Клубная карьера 

Валенсия начал карьеру в клубе «Эмелек». 6 февраля 2010 года в матче против «Депортиво Кито» он дебютировал в эквадорской Примере. 3 октября в поединке против «ЛДУ Кито» Эннер забил свой первый гол за «Эмелек». Три года подряд Валенсия становился вице-чемпионом Эквадора и только в 2013 году выиграл национально первенство.

В начале 2014 года Эннер перешёл в мексиканскую «Пачуку». 5 января в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере. 19 января в поединке против «Тихуаны» он забил свой первый гол за новую команду.

В 2014 году Валенсия стал лучшим бомбардиром и помог «Пачуке» выйти в финал. В первом финальном поединке против «Леона» он сделал «дубль» и помог команде одержать победу, но в ответном успех праздновали «львы», забив два безответных мяча. По итогам сезона Валенсия стал лучшим бомбардиром первенства Мексики.

После успешного выступления на чемпионате мира многие европейские клубы заинтересовались Эннером. 15 июля он подписал контракт на пять лет с английским «Вест Хэм Юнайтед». Сумма трансфера составила 15 млн фунтов. 16 августа в матче против «Тоттенхэм Хотспур» Валенсия дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив в конце поединка Карлтона Коула. 15 сентября в поединке против «Халл Сити» Эннер забил свой первый гол за «молотобойцев».

Летом 2016 года Валенсия на правах аренды перешёл в «Эвертон». 17 сентября в матче против «Мидлсбро» он дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Ромелу Лукаку. 2 января 2017 года в поединке против «Саутгемптона» Эннер забил свой первый гол за «Эвертон».

Летом того же года Валенсия перешёл в «УАНЛ Тигрес». 23 июля в матче против «Пуэблы» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Эннер сделал хет-трик, забив свои первые голы за «УАНЛ Тигрес». В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 

В 2011 году Валенсия также в составе олимпийской сборной Эквадора принял участие в Панамериканских играх в Гвадалахаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики и Уругвая.

12 февраля 2012 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Валенсия дебютировал за сборную Эквадора. 20 ноября 2013 года во встрече против команды Гондураса Эннер забил свой первый гол за национальную команду.

В 2014 году Валенсия попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Швейцарии, Гондураса и Франции. На мировом первенстве Эннер забил три гола: он дважды отличился в поединке против Гондураса и поразил ворота швейцарцев.

Летом 2015 года Эннер принял участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили, Боливии и Мексики. В поединках против боливийцев и мексиканцев Валенися забил два гола.

В 2016 году Эннер во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Перу, Гаити и США. В поединках против перуанцев и гаитян Валенсия забил по голу.

Летом 2019 года Эннер был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. Во втором матче в группе против Чили он отличился голом с пенальти на 26-й минуте, однако его команда уступила 1:2.

20 ноября 2022 года Валенсия забил первые два гола в дебютном матче чемпионата мира, поразив ворота хозяина турнира, Катара. Он был признан лучшим игроком матча. Во втором матче сравнял счёт в игре против Нидерландов (1:1). Таким образом, Валенсия забил 6 подряд мячей своей сборной на чемпионатах мира (2014, 2022).

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 77 / забито голов: 38; победы: 23, ничьи: 22, поражения: 32.

Хет-трики 
По состоянию на 23 ноября 2022 года на счету Эннера Валенсии 6 хет-триков.

Достижения

Командные 
  «Эмелек»
 Чемпион Эквадора: 2013

  «УАНЛ Тигрес»
 Чемпион Мексики: Апертура 2017

Индивидуальные  
 Лучший игрок Серии A — 2013
 Лучший бомбардир Южноамериканского кубка — 2013 (5 мячей)
 Лучший бомбардир Лиги MX — Клаусура 2014 (12 мячей)
 Член символической сборной Лиги MX — Апертура 2017
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2019 (7 мячей) 
 3 гола на Чемпионате Мира 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ecuafutbol.org

Футболисты Эквадора
Игроки олимпийской сборной Эквадора по футболу
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Фенербахче»